Der Zigeuner steht für:

 Der Zigeuner (1967), sowjetischer Film von Jewgeni Matwejew 
 Der Zigeuner (1975), französisch-italienischer Film von José Giovanni